PSP kan stå för

 PSP – en bärbar spelkonsol skapad av Sony Computer Entertainment, se Playstation Portable
 PSP – ett bildbehandlingsprogram från Corel, se Paint Shop Pro
 PSP – en process för mjukvaruutveckling från SEI, se Personal Software Process
 PSP – en neurologisk sjukdom, se Progressiv supranukleär pares
 PSP – från engelska Payment Service Provider, ett företag som förmedlar betaltjänster, se betalväxel
 PSP – en rymdsond till Solen, se Parker Solar Probe